|-
|(63251)||2001 BG38|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,096|| align=right|3,74|| align=right|5,599||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63252)||2001 BL41|| align=right|11,7|| align=right|9,770|| align=right|0,294|| align=right|12,46|| align=right|30,54||CNT||19. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63253)||2001 BG50|| align=right|15,3|| align=right|2,709|| align=right|0,130|| align=right|11,62|| align=right|4,457||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63254)||2001 BW54|| align=right|14,0|| align=right|2,271|| align=right|0,234|| align=right|9,54|| align=right|3,421||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63255)||2001 BX63|| align=right|15,1|| align=right|2,327|| align=right|0,251|| align=right|7,66|| align=right|3,550||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63256)||2001 BY77|| align=right|14,8|| align=right|2,768|| align=right|0,129|| align=right|12,63|| align=right|4,606||MBA||25. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63257)||2001 BJ79|| align=right|12,4|| align=right|5,198|| align=right|0,063|| align=right|12,81|| align=right|11,86||JUT||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63258)||2001 BT80|| align=right|15,2|| align=right|3,098|| align=right|0,175|| align=right|13,39|| align=right|5,451||MBA||19. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63259)||2001 BS81|| align=right|13,2|| align=right|5,146|| align=right|0,035|| align=right|2,24|| align=right|11,68||JUT||30. januar 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(63260)||2001 CN|| align=right|15,1|| align=right|1,948|| align=right|0,084|| align=right|25,67|| align=right|2,719||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63261)||2001 CA2|| align=right|15,2|| align=right|3,087|| align=right|0,039|| align=right|10,43|| align=right|5,423||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63262)||2001 CM3|| align=right|14,7|| align=right|2,472|| align=right|0,124|| align=right|7,77|| align=right|3,886||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63263)||2001 CC4|| align=right|14,8|| align=right|3,057|| align=right|0,095|| align=right|12,80|| align=right|5,344||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63264)||2001 CP5|| align=right|16,6|| align=right|2,323|| align=right|0,078|| align=right|7,72|| align=right|3,539||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63265)||2001 CP12|| align=right|12,7|| align=right|5,201|| align=right|0,123|| align=right|8,11|| align=right|11,86||JUT||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63266)||2001 CV16|| align=right|14,4|| align=right|3,091|| align=right|0,137|| align=right|6,08|| align=right|5,434||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63267)||2001 CC17|| align=right|17,4|| align=right|2,260|| align=right|0,117|| align=right|4,15|| align=right|3,396||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63268)||2001 CU22|| align=right|16,3|| align=right|2,234|| align=right|0,167|| align=right|7,77|| align=right|3,338||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63269)||2001 CE24|| align=right|12,8|| align=right|5,137|| align=right|0,078|| align=right|7,41|| align=right|11,65||JUT||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63270)||2001 CR28|| align=right|14,4|| align=right|3,129|| align=right|0,057|| align=right|11,62|| align=right|5,533||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63271)||2001 CN34|| align=right|14,7|| align=right|2,597|| align=right|0,302|| align=right|18,52|| align=right|4,184||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63272)||2001 CC49|| align=right|12,4|| align=right|5,210|| align=right|0,042|| align=right|9,73|| align=right|11,89||JUT||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63273)||2001 DH4|| align=right|11,5|| align=right|5,194|| align=right|0,128|| align=right|9,42|| align=right|11,84||JUT||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63274)||2001 DB18|| align=right|15,1|| align=right|3,078|| align=right|0,037|| align=right|12,10|| align=right|5,400||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63275)||2001 DD21|| align=right|16,4|| align=right|2,275|| align=right|0,106|| align=right|6,48|| align=right|3,431||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63276)||2001 DP22|| align=right|15,4|| align=right|2,645|| align=right|0,156|| align=right|13,77|| align=right|4,302||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63277)||2001 DG23|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,086|| align=right|12,22|| align=right|4,136||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63278)||2001 DJ29|| align=right|13,0|| align=right|5,208|| align=right|0,129|| align=right|12,59|| align=right|11,89||JUT||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63279)||2001 DW34|| align=right|13,4|| align=right|5,160|| align=right|0,101|| align=right|1,95|| align=right|11,72||JUT||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63280)||2001 DT37|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,024|| align=right|10,27|| align=right|5,386||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63281)||2001 DF38|| align=right|15,9|| align=right|2,548|| align=right|0,241|| align=right|5,71|| align=right|4,067||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63282)||2001 DP45|| align=right|16,4|| align=right|2,254|| align=right|0,083|| align=right|5,05|| align=right|3,384||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63283)||2001 DA46|| align=right|14,6|| align=right|3,362|| align=right|0,057|| align=right|4,55|| align=right|6,163||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63284)||2001 DM46|| align=right|13,3|| align=right|5,251|| align=right|0,158|| align=right|3,43|| align=right|12,04||JUT||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63285)||2001 DW62|| align=right|15,3|| align=right|2,978|| align=right|0,060|| align=right|10,17|| align=right|5,139||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63286)||2001 DZ68|| align=right|12,3|| align=right|5,265|| align=right|0,103|| align=right|6,42|| align=right|12,09||JUT||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63287)||2001 DT79|| align=right|12,0|| align=right|5,165|| align=right|0,076|| align=right|17,33|| align=right|11,74||JUT||20. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63288)||2001 DW79|| align=right|14,8|| align=right|3,066|| align=right|0,069|| align=right|9,77|| align=right|5,367||MBA||20. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63289)||2001 DJ81|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,042|| align=right|6,91|| align=right|3,772||MBA||26. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(63290)||2001 DS87|| align=right|12,3|| align=right|5,264|| align=right|0,066|| align=right|6,56|| align=right|12,08||JUT||21. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63291)||2001 DU87|| align=right|12,8|| align=right|5,129|| align=right|0,066|| align=right|7,97|| align=right|11,62||JUT||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63292)||2001 DQ89|| align=right|12,2|| align=right|5,200|| align=right|0,058|| align=right|13,42|| align=right|11,86||JUT||22. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63293)||2001 DT89|| align=right|14,2|| align=right|3,941|| align=right|0,170|| align=right|3,26|| align=right|7,822||HLD||22. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63294)||2001 DQ90|| align=right|12,8|| align=right|5,117|| align=right|0,036|| align=right|32,81|| align=right|11,58||JUT||21. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63295)||2001 DY101|| align=right|15,2|| align=right|2,286|| align=right|0,174|| align=right|7,90|| align=right|3,456||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63296)||2001 EK|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,151|| align=right|2,51|| align=right|3,625||MBA||2. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63297)||2001 EE5|| align=right|16,2|| align=right|2,603|| align=right|0,132|| align=right|4,55|| align=right|4,198||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63298)||2001 EH6|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,225|| align=right|5,49|| align=right|3,742||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63299)||2001 EH8|| align=right|15,4|| align=right|2,734|| align=right|0,151|| align=right|9,40|| align=right|4,519||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63300)||2001 EV8|| align=right|15,3|| align=right|2,321|| align=right|0,245|| align=right|3,01|| align=right|3,535||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63301)||2001 EJ12|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,103|| align=right|15,08|| align=right|4,557||MBA||3. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63302)||2001 EA14|| align=right|13,6|| align=right|2,752|| align=right|0,205|| align=right|10,45|| align=right|4,565||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63303)||2001 EL20|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,185|| align=right|1,32|| align=right|3,584||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63304)||2001 EQ23|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,141|| align=right|8,62|| align=right|4,558||MBA||15. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|63305 Bobkepple||2001 FE|| align=right|14,8|| align=right|3,199|| align=right|0,157|| align=right|5,56|| align=right|5,721||MBA||17. marec 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(63306)||2001 FT8|| align=right|15,8|| align=right|2,297|| align=right|0,271|| align=right|2,45|| align=right|3,480||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63307)||2001 FG9|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,070|| align=right|5,32|| align=right|3,600||MBA||21. marec 2001||Needville||Needville
|-
|(63308)||2001 FU11|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,148|| align=right|3,35|| align=right|3,689||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63309)||2001 FV19|| align=right|16,8|| align=right|2,396|| align=right|0,152|| align=right|1,66|| align=right|3,709||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63310)||2001 FS21|| align=right|15,4|| align=right|2,479|| align=right|0,073|| align=right|6,12|| align=right|3,903||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63311)||2001 FD24|| align=right|15,4|| align=right|1,972|| align=right|0,057|| align=right|19,91|| align=right|2,769||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63312)||2001 FH24|| align=right|14,7|| align=right|3,139|| align=right|0,193|| align=right|9,50|| align=right|5,559||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63313)||2001 FV28|| align=right|15,0|| align=right|2,460|| align=right|0,260|| align=right|10,09|| align=right|3,858||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63314)||2001 FJ33|| align=right|15,3|| align=right|2,586|| align=right|0,038|| align=right|14,85|| align=right|4,157||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63315)||2001 FV34|| align=right|16,8|| align=right|2,389|| align=right|0,174|| align=right|3,44|| align=right|3,692||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63316)||2001 FK35|| align=right|14,5|| align=right|3,061|| align=right|0,156|| align=right|1,85|| align=right|5,354||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63317)||2001 FQ36|| align=right|16,3|| align=right|2,403|| align=right|0,186|| align=right|1,51|| align=right|3,724||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63318)||2001 FR36|| align=right|16,1|| align=right|2,651|| align=right|0,170|| align=right|1,75|| align=right|4,316||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63319)||2001 FH37|| align=right|16,5|| align=right|2,323|| align=right|0,196|| align=right|1,56|| align=right|3,540||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63320)||2001 FX44|| align=right|15,6|| align=right|3,045|| align=right|0,268|| align=right|2,94|| align=right|5,312||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63321)||2001 FF47|| align=right|15,8|| align=right|2,561|| align=right|0,068|| align=right|26,01|| align=right|4,097||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63322)||2001 FO48|| align=right|16,4|| align=right|2,214|| align=right|0,185|| align=right|7,29|| align=right|3,293||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63323)||2001 FC51|| align=right|16,5|| align=right|2,212|| align=right|0,217|| align=right|2,34|| align=right|3,290||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63324)||2001 FH51|| align=right|16,7|| align=right|2,608|| align=right|0,110|| align=right|3,50|| align=right|4,211||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63325)||2001 FU51|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,139|| align=right|2,55|| align=right|3,697||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63326)||2001 FV53|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,113|| align=right|2,05|| align=right|3,685||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63327)||2001 FS54|| align=right|16,3|| align=right|2,406|| align=right|0,141|| align=right|2,93|| align=right|3,731||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63328)||2001 FU54|| align=right|16,2|| align=right|2,430|| align=right|0,155|| align=right|1,97|| align=right|3,788||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63329)||2001 FJ55|| align=right|16,0|| align=right|2,667|| align=right|0,133|| align=right|11,20|| align=right|4,354||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63330)||2001 FZ59|| align=right|15,7|| align=right|2,243|| align=right|0,055|| align=right|6,75|| align=right|3,358||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63331)||2001 FC60|| align=right|16,9|| align=right|2,466|| align=right|0,085|| align=right|6,64|| align=right|3,872||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63332)||2001 FY62|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,089|| align=right|7,09|| align=right|3,532||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63333)||2001 FV65|| align=right|17,3|| align=right|2,221|| align=right|0,161|| align=right|5,21|| align=right|3,310||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63334)||2001 FH66|| align=right|15,7|| align=right|3,210|| align=right|0,167|| align=right|22,19|| align=right|5,751||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63335)||2001 FD67|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,206|| align=right|6,96|| align=right|3,458||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63336)||2001 FL67|| align=right|16,9|| align=right|2,235|| align=right|0,105|| align=right|3,96|| align=right|3,341||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63337)||2001 FW67|| align=right|14,9|| align=right|2,715|| align=right|0,020|| align=right|7,31|| align=right|4,474||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63338)||2001 FX74|| align=right|15,6|| align=right|2,415|| align=right|0,086|| align=right|3,61|| align=right|3,753||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63339)||2001 FP75|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,211|| align=right|6,27|| align=right|4,070||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63340)||2001 FY76|| align=right|16,8|| align=right|2,396|| align=right|0,053|| align=right|6,72|| align=right|3,707||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63341)||2001 FD77|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,386|| align=right|27,96|| align=right|4,261||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63342)||2001 FH77|| align=right|16,2|| align=right|2,564|| align=right|0,056|| align=right|13,34|| align=right|4,106||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63343)||2001 FO85|| align=right|15,5|| align=right|3,000|| align=right|0,110|| align=right|1,73|| align=right|5,196||MBA||26. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63344)||2001 FX86|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,198|| align=right|13,03|| align=right|4,420||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63345)||2001 FD91|| align=right|15,3|| align=right|2,626|| align=right|0,194|| align=right|10,04|| align=right|4,255||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63346)||2001 FU92|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,085|| align=right|6,72|| align=right|3,646||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63347)||2001 FA94|| align=right|14,5|| align=right|3,251|| align=right|0,057|| align=right|12,82|| align=right|5,861||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63348)||2001 FC94|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,088|| align=right|7,40|| align=right|3,687||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63349)||2001 FY101|| align=right|16,5|| align=right|2,593|| align=right|0,137|| align=right|7,50|| align=right|4,175||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63350)||2001 FL106|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,128|| align=right|4,36|| align=right|5,692||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63351)||2001 FW117|| align=right|16,8|| align=right|2,202|| align=right|0,174|| align=right|4,47|| align=right|3,267||MBA||19. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63352)||2001 FG129|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,179|| align=right|12,76|| align=right|4,194||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63353)||2001 FZ135|| align=right|16,1|| align=right|2,260|| align=right|0,029|| align=right|5,61|| align=right|3,398||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63354)||2001 FU140|| align=right|14,6|| align=right|3,110|| align=right|0,175|| align=right|14,74|| align=right|5,485||MBA||22. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63355)||2001 FN143|| align=right|14,4|| align=right|3,059|| align=right|0,313|| align=right|20,55|| align=right|5,350||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63356)||2001 FG149|| align=right|15,2|| align=right|2,965|| align=right|0,103|| align=right|11,06|| align=right|5,106||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63357)||2001 FS157|| align=right|16,1|| align=right|2,579|| align=right|0,154|| align=right|13,63|| align=right|4,140||MBA||27. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63358)||2001 FX157|| align=right|14,8|| align=right|3,004|| align=right|0,108|| align=right|11,10|| align=right|5,206||MBA||27. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63359)||2001 FQ159|| align=right|16,4|| align=right|2,672|| align=right|0,105|| align=right|2,67|| align=right|4,366||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63360)||2001 FS162|| align=right|15,3|| align=right|2,732|| align=right|0,181|| align=right|9,25|| align=right|4,514||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63361)||2001 FR171|| align=right|16,4|| align=right|2,297|| align=right|0,135|| align=right|3,05|| align=right|3,480||MBA||24. marec 2001||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(63362)||2001 FD177|| align=right|14,6|| align=right|3,042|| align=right|0,143|| align=right|11,93|| align=right|5,304||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63363)||2001 FC184|| align=right|16,8|| align=right|2,269|| align=right|0,134|| align=right|6,07|| align=right|3,417||MBA||25. marec 2001||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(63364)||2001 HH2|| align=right|16,0|| align=right|2,149|| align=right|0,128|| align=right|2,76|| align=right|3,151||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63365)||2001 HH3|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,200|| align=right|2,38|| align=right|3,819||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63366)||2001 HK4|| align=right|15,9|| align=right|2,265|| align=right|0,156|| align=right|6,24|| align=right|3,408||MBA||17. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63367)||2001 HS6|| align=right|16,5|| align=right|2,542|| align=right|0,232|| align=right|7,73|| align=right|4,052||MBA||18. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63368)||2001 HQ7|| align=right|15,1|| align=right|3,111|| align=right|0,059|| align=right|8,73|| align=right|5,486||MBA||17. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63369)||2001 HT7|| align=right|15,9|| align=right|2,815|| align=right|0,043|| align=right|4,30|| align=right|4,723||MBA||17. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63370)||2001 HS9|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,170|| align=right|3,74|| align=right|3,766||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63371)||2001 HN18|| align=right|15,9|| align=right|2,732|| align=right|0,078|| align=right|2,04|| align=right|4,515||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63372)||2001 HG29|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,124|| align=right|2,63|| align=right|5,514||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63373)||2001 HS35|| align=right|13,8|| align=right|3,194|| align=right|0,109|| align=right|6,10|| align=right|5,707||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63374)||2001 HX35|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,140|| align=right|4,77|| align=right|3,648||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63375)||2001 HY37|| align=right|15,3|| align=right|2,742|| align=right|0,208|| align=right|7,01|| align=right|4,539||MBA||29. april 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(63376)||2001 HA38|| align=right|16,5|| align=right|2,238|| align=right|0,204|| align=right|10,23|| align=right|3,348||MBA||29. april 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(63377)||2001 HL40|| align=right|14,4|| align=right|3,040|| align=right|0,055|| align=right|12,80|| align=right|5,301||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63378)||2001 HY43|| align=right|15,0|| align=right|3,045|| align=right|0,102|| align=right|9,71|| align=right|5,312||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63379)||2001 HN45|| align=right|14,2|| align=right|2,692|| align=right|0,260|| align=right|13,89|| align=right|4,417||MBA||17. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63380)||2001 HE51|| align=right|15,8|| align=right|2,459|| align=right|0,090|| align=right|4,64|| align=right|3,856||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63381)||2001 HJ53|| align=right|16,6|| align=right|2,179|| align=right|0,192|| align=right|4,23|| align=right|3,217||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63382)||2001 HZ54|| align=right|16,8|| align=right|2,227|| align=right|0,128|| align=right|4,84|| align=right|3,323||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63383)||2001 HD56|| align=right|16,4|| align=right|2,236|| align=right|0,163|| align=right|7,92|| align=right|3,342||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63384)||2001 HG57|| align=right|15,3|| align=right|2,705|| align=right|0,073|| align=right|12,60|| align=right|4,448||MBA||25. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63385)||2001 HL66|| align=right|16,0|| align=right|2,636|| align=right|0,197|| align=right|7,30|| align=right|4,279||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63386)||2001 HW66|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,102|| align=right|21,45|| align=right|4,051||MBA||25. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63387)||2001 HC67|| align=right|14,8|| align=right|2,393|| align=right|0,226|| align=right|6,49|| align=right|3,702||MBA||29. april 2001||Needville||Needville
|-
|(63388)||2001 HE67|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,169|| align=right|17,75|| align=right|4,244||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63389)||2001 JC1|| align=right|15,5|| align=right|2,764|| align=right|0,156|| align=right|8,10|| align=right|4,594||MBA||12. maj 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(63390)||2001 JP5|| align=right|15,3|| align=right|3,080|| align=right|0,181|| align=right|5,84|| align=right|5,404||MBA||14. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63391)||2001 JG6|| align=right|15,5|| align=right|2,936|| align=right|0,023|| align=right|10,72|| align=right|5,031||MBA||14. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63392)||2001 JE7|| align=right|15,3|| align=right|2,947|| align=right|0,317|| align=right|15,11|| align=right|5,059||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63393)||2001 JS7|| align=right|16,8|| align=right|2,168|| align=right|0,147|| align=right|3,43|| align=right|3,191||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63394)||2001 JL8|| align=right|15,0|| align=right|2,906|| align=right|0,033|| align=right|1,00|| align=right|4,952||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63395)||2001 JX9|| align=right|14,7|| align=right|2,784|| align=right|0,144|| align=right|7,71|| align=right|4,645||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63396)||2001 KX|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,228|| align=right|4,25|| align=right|3,671||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63397)||2001 KK2|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,146|| align=right|8,18|| align=right|4,203||MBA||17. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63398)||2001 KZ9|| align=right|15,5|| align=right|2,721|| align=right|0,080|| align=right|5,67|| align=right|4,489||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63399)||2001 KH11|| align=right|14,9|| align=right|2,430|| align=right|0,208|| align=right|4,92|| align=right|3,787||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63400)||2001 KJ13|| align=right|14,8|| align=right|3,104|| align=right|0,170|| align=right|4,61|| align=right|5,468||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63401)||2001 KK15|| align=right|15,4|| align=right|2,446|| align=right|0,144|| align=right|7,67|| align=right|3,825||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63402)||2001 KU24|| align=right|16,5|| align=right|2,343|| align=right|0,136|| align=right|7,37|| align=right|3,587||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63403)||2001 KT30|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,096|| align=right|1,92|| align=right|4,606||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63404)||2001 KK31|| align=right|15,7|| align=right|2,585|| align=right|0,130|| align=right|8,27|| align=right|4,155||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63405)||2001 KP33|| align=right|15,9|| align=right|2,544|| align=right|0,215|| align=right|9,93|| align=right|4,058||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63406)||2001 KN34|| align=right|15,7|| align=right|2,553|| align=right|0,117|| align=right|2,41|| align=right|4,079||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63407)||2001 KZ35|| align=right|16,0|| align=right|2,632|| align=right|0,096|| align=right|3,36|| align=right|4,269||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63408)||2001 KA38|| align=right|15,1|| align=right|2,585|| align=right|0,259|| align=right|10,15|| align=right|4,156||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63409)||2001 KY38|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,248|| align=right|7,89|| align=right|3,817||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63410)||2001 KQ39|| align=right|14,2|| align=right|3,062|| align=right|0,169|| align=right|16,40|| align=right|5,357||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63411)||2001 KK41|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,135|| align=right|10,14|| align=right|4,383||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63412)||2001 KQ44|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,250|| align=right|13,45|| align=right|3,667||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63413)||2001 KK47|| align=right|15,4|| align=right|2,631|| align=right|0,274|| align=right|5,13|| align=right|4,268||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63414)||2001 KF55|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,117|| align=right|8,21|| align=right|3,609||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63415)||2001 KH55|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,248|| align=right|7,37|| align=right|4,055||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63416)||2001 KU56|| align=right|16,1|| align=right|2,571|| align=right|0,158|| align=right|9,48|| align=right|4,123||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63417)||2001 KR58|| align=right|14,6|| align=right|2,804|| align=right|0,277|| align=right|10,39|| align=right|4,694||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63418)||2001 KW62|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,177|| align=right|15,08|| align=right|4,083||MBA||18. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63419)||2001 KP64|| align=right|15,6|| align=right|2,611|| align=right|0,179|| align=right|14,37|| align=right|4,218||MBA||21. maj 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(63420)||2001 KB65|| align=right|14,8|| align=right|2,348|| align=right|0,281|| align=right|22,27|| align=right|3,596||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63421)||2001 KC67|| align=right|15,3|| align=right|2,716|| align=right|0,129|| align=right|8,20|| align=right|4,475||MBA||26. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63422)||2001 KL70|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,137|| align=right|13,66|| align=right|4,225||MBA||23. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63423)||2001 KY72|| align=right|15,9|| align=right|2,752|| align=right|0,014|| align=right|0,80|| align=right|4,566||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63424)||2001 KW73|| align=right|16,5|| align=right|2,525|| align=right|0,062|| align=right|3,45|| align=right|4,012||MBA||25. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63425)||2001 LV5|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,262|| align=right|6,36|| align=right|3,728||MBA||13. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63426)||2001 LU13|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,103|| align=right|15,69|| align=right|4,122||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63427)||2001 MB|| align=right|15,9|| align=right|2,459|| align=right|0,191|| align=right|3,59|| align=right|3,855||MBA||16. junij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63428)||2001 MC1|| align=right|15,4|| align=right|2,755|| align=right|0,301|| align=right|10,10|| align=right|4,573||MBA||18. junij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(63429)||2001 MH5|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,159|| align=right|4,32|| align=right|3,506||MBA||21. junij 2001||Calar Alto||Calar Alto
|-
|(63430)||2001 MR6|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,171|| align=right|5,11|| align=right|3,602||MBA||22. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63431)||2001 ML14|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,212|| align=right|13,60|| align=right|4,193||MBA||28. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63432)||2001 MY14|| align=right|16,1|| align=right|2,421|| align=right|0,179|| align=right|2,36|| align=right|3,766||MBA||28. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63433)||2001 MZ17|| align=right|15,2|| align=right|2,635|| align=right|0,107|| align=right|12,14|| align=right|4,277||MBA||28. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63434)||2001 MD21|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,156|| align=right|5,60|| align=right|3,642||MBA||26. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63435)||2001 MU21|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,130|| align=right|3,71|| align=right|3,719||MBA||28. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63436)||2001 MO23|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,285|| align=right|3,01|| align=right|4,187||MBA||27. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63437)||2001 MY23|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,197|| align=right|11,50|| align=right|4,233||MBA||27. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63438)||2001 MY28|| align=right|15,4|| align=right|2,604|| align=right|0,190|| align=right|12,57|| align=right|4,200||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63439)||2001 MD29|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,171|| align=right|3,98|| align=right|3,552||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63440)||2001 MD30|| align=right|15,2|| align=right|1,939|| align=right|0,089|| align=right|19,99|| align=right|2,699||MBA||30. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63441)||2001 NV2|| align=right|16,3|| align=right|2,485|| align=right|0,092|| align=right|7,23|| align=right|3,917||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63442)||2001 NO6|| align=right|13,8|| align=right|2,586|| align=right|0,157|| align=right|26,82|| align=right|4,159||MBA||14. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63443)||2001 NH7|| align=right|15,4|| align=right|2,630|| align=right|0,047|| align=right|21,72|| align=right|4,265||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63444)||2001 ND8|| align=right|14,9|| align=right|3,192|| align=right|0,023|| align=right|5,55|| align=right|5,703||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63445)||2001 NL9|| align=right|16,5|| align=right|2,662|| align=right|0,171|| align=right|4,22|| align=right|4,343||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63446)||2001 NV9|| align=right|16,6|| align=right|2,200|| align=right|0,073|| align=right|2,45|| align=right|3,263||MBA||15. julij 2001||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(63447)||2001 NG11|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,235|| align=right|3,89|| align=right|3,674||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63448)||2001 NF14|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,201|| align=right|11,48|| align=right|4,133||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63449)||2001 NO14|| align=right|16,7|| align=right|2,237|| align=right|0,198|| align=right|3,67|| align=right|3,344||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63450)||2001 NP17|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,172|| align=right|22,66|| align=right|4,075||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63451)||2001 OB|| align=right|15,1|| align=right|2,526|| align=right|0,152|| align=right|10,84|| align=right|4,015||MBA||16. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(63452)||2001 OO2|| align=right|16,7|| align=right|1,934|| align=right|0,099|| align=right|23,30|| align=right|2,688||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63453)||2001 OQ4|| align=right|16,6|| align=right|2,230|| align=right|0,095|| align=right|7,36|| align=right|3,330||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63454)||2001 OB5|| align=right|13,5|| align=right|3,106|| align=right|0,227|| align=right|15,13|| align=right|5,473||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63455)||2001 OD5|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,112|| align=right|12,41|| align=right|5,379||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63456)||2001 OS5|| align=right|14,3|| align=right|3,059|| align=right|0,114|| align=right|10,41|| align=right|5,349||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63457)||2001 OG6|| align=right|15,0|| align=right|2,783|| align=right|0,084|| align=right|11,25|| align=right|4,642||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63458)||2001 OT6|| align=right|13,7|| align=right|3,161|| align=right|0,064|| align=right|9,12|| align=right|5,618||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63459)||2001 OT7|| align=right|14,7|| align=right|3,193|| align=right|0,118|| align=right|5,83|| align=right|5,704||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63460)||2001 OA8|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,153|| align=right|5,80|| align=right|3,570||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63461)||2001 OJ8|| align=right|14,6|| align=right|3,022|| align=right|0,110|| align=right|8,80|| align=right|5,252||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63462)||2001 OE9|| align=right|14,4|| align=right|3,027|| align=right|0,193|| align=right|8,88|| align=right|5,264||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63463)||2001 OR12|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,125|| align=right|5,12|| align=right|3,749||MBA||20. julij 2001||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|(63464)||2001 OL16|| align=right|16,0|| align=right|2,443|| align=right|0,128|| align=right|12,84|| align=right|3,818||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63465)||2001 OL19|| align=right|14,8|| align=right|3,116|| align=right|0,093|| align=right|8,73|| align=right|5,499||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63466)||2001 OM21|| align=right|15,2|| align=right|2,778|| align=right|0,054|| align=right|5,50|| align=right|4,630||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63467)||2001 OS21|| align=right|15,8|| align=right|2,603|| align=right|0,254|| align=right|3,11|| align=right|4,199||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63468)||2001 OY21|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,191|| align=right|2,15|| align=right|3,703||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63469)||2001 OP22|| align=right|16,1|| align=right|2,649|| align=right|0,197|| align=right|6,82|| align=right|4,310||MBA||17. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63470)||2001 OH23|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,047|| align=right|7,92|| align=right|5,363||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63471)||2001 OD25|| align=right|15,1|| align=right|2,604|| align=right|0,185|| align=right|10,32|| align=right|4,201||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63472)||2001 OY25|| align=right|15,7|| align=right|2,558|| align=right|0,229|| align=right|4,30|| align=right|4,091||MBA||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63473)||2001 OZ25|| align=right|15,2|| align=right|2,921|| align=right|0,107|| align=right|1,03|| align=right|4,992||MBA||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63474)||2001 OR27|| align=right|17,1|| align=right|2,275|| align=right|0,116|| align=right|7,44|| align=right|3,431||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63475)||2001 OB32|| align=right|14,2|| align=right|2,993|| align=right|0,110|| align=right|8,65|| align=right|5,178||MBA||23. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(63476)||2001 OL37|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,167|| align=right|10,13|| align=right|4,643||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63477)||2001 OG38|| align=right|15,2|| align=right|3,043|| align=right|0,084|| align=right|10,38|| align=right|5,309||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63478)||2001 OR39|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,242|| align=right|6,42|| align=right|3,673||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63479)||2001 OL40|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,100|| align=right|9,19|| align=right|4,226||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63480)||2001 OD42|| align=right|16,5|| align=right|2,363|| align=right|0,093|| align=right|6,49|| align=right|3,632||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63481)||2001 OE42|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,113|| align=right|2,56|| align=right|4,211||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63482)||2001 OW42|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,150|| align=right|13,02|| align=right|4,363||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63483)||2001 OJ43|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,224|| align=right|9,85|| align=right|3,668||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63484)||2001 OV48|| align=right|14,3|| align=right|2,843|| align=right|0,084|| align=right|12,15|| align=right|4,792||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63485)||2001 OO49|| align=right|14,7|| align=right|3,072|| align=right|0,126|| align=right|9,34|| align=right|5,382||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63486)||2001 OH55|| align=right|15,7|| align=right|2,767|| align=right|0,166|| align=right|8,81|| align=right|4,602||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63487)||2001 OU55|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,127|| align=right|5,13|| align=right|5,442||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63488)||2001 OT56|| align=right|13,5|| align=right|3,966|| align=right|0,139|| align=right|8,31|| align=right|7,897||HLD||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63489)||2001 OB57|| align=right|14,1|| align=right|3,162|| align=right|0,203|| align=right|11,62|| align=right|5,621||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63490)||2001 OP59|| align=right|15,6|| align=right|2,617|| align=right|0,157|| align=right|3,96|| align=right|4,233||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63491)||2001 OY60|| align=right|14,8|| align=right|3,987|| align=right|0,225|| align=right|2,87|| align=right|7,961||HLD||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63492)||2001 OL62|| align=right|14,9|| align=right|3,085|| align=right|0,121|| align=right|9,53|| align=right|5,418||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63493)||2001 OY62|| align=right|14,9|| align=right|2,431|| align=right|0,190|| align=right|2,64|| align=right|3,790||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63494)||2001 OX63|| align=right|15,6|| align=right|2,728|| align=right|0,065|| align=right|6,18|| align=right|4,504||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63495)||2001 OH64|| align=right|14,7|| align=right|3,109|| align=right|0,091|| align=right|9,07|| align=right|5,481||MBA||24. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63496)||2001 ON64|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,085|| align=right|7,41|| align=right|3,777||MBA||24. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63497)||2001 OG65|| align=right|15,5|| align=right|3,024|| align=right|0,174|| align=right|9,56|| align=right|5,257||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63498)||2001 OQ65|| align=right|14,2|| align=right|3,159|| align=right|0,073|| align=right|14,95|| align=right|5,614||MBA||28. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(63499)||2001 ON69|| align=right|15,6|| align=right|2,515|| align=right|0,193|| align=right|12,31|| align=right|3,988||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63500)||2001 OS69|| align=right|16,3|| align=right|2,609|| align=right|0,262|| align=right|5,17|| align=right|4,213||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov